Rob Palmer kan syfta på:
Rob Palmer (sportkommentator)
Rob Palmer (ishockespelare, född 1952)
Rob Palmer (ishockespelare, född 1956)
Rob Palmer (programledare)

Se även 
Robert Palmer